Into the Unknown (álbum de Bad Religion) – de 1983
Into the Unknown (álbum de Mercyful Fate) – de 1996
Into the Unknown (canção) – de Panic! at the Disco

Desambiguação